Primer cognom:
 Antonio de la Vega (Madrid, 1922 - Asunción, Paraguai, 2009) sacerdot anomenat el "Capellà de la presó".
 Carlos De la Vega Díaz (Madrid, 1980), futbolista espanyol que ocupà la posició de defensa.
 Garcilaso de la Vega (Toledo, 1501/1503? - Le Muy, França, 1536), poeta i militar del Segle d'or espanyol.
 Inca Garcilaso de la Vega, escriptor i historiador peruà.
 Ventura de la Vega (Buenos Aires, Argentina, 1807 - Madrid, 1865), comediògraf argentí assentat a Espanya.
 Lluís de la Vega (Almussafes, 1998), pilotaire valencià.
 Segon cognom:
 Celestino Fernández de la Vega (Friol, Lugo, 1914 - riu Miño, 1986), militant del galleguisme cultural de preguerra.
 Dolores Mora de la Vega, escultura argentina.
 Francisco Preciado de la Vega (Sevilla o Écija, 1712 - Roma, 1789), pintor espanyol.
 José Antonio Gutiérrez de la Vega (Sevilla, 1824 - Madrid, 1900), periodista, escriptor i polític andalús.
 Luis de la Cerda i de la Vega (c. 1442- Écija, 1501), noble castellà de la Casa de Medinaceli.
 María Teresa Fernández de la Vega Sanz (València, 1949), advocada, professora universitària i política valenciana.
 Pedro Rodríguez de la Vega, pilot de curses automobilístiques mexicà.
 Ricardo Rodríguez de la Vega, pilot de curses automobilístiques mexicà que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Rómulo Díaz de la Vega (ciutat de Mèxic, 1800 - Puebla de Zaragoza, 1877), militar mexicà.